Balonul de Aur FIFA a fost un premiu anual acordat în fotbalul mondial și decernat jucătorului considerat cel mai valoros în anul respectiv. Pentru desemnarea învingătorului sunt luate în considerare voturile antrenorilor și căpitanilor echipelor naționale ale Federațiilor afiliate la FIFA, precum și al jurnaliștilor din întreaga lume. Premiul a fost acordat între 2010 și 2015.

Câștigători

Trofee după jucător

Trofee după țară 
Tabelul câștigătorilor după naționalitatea jucătorului (nu naționalitatea clubului).

Trofee după club

Vezi și 
Balonul de Aur

Legături externe 

Premii în fotbalul european
FIFA